

Persone
 Ben Platt (1993) – attore e cantante statunitense
 David Platt (1966) – allenatore di calcio, ex calciatore e giornalista inglese
 Edward Platt (1916-1974) – attore statunitense
 Jim Platt (1952) – ex calciatore nordirlandese, di ruolo portiere
 Ronnie Platt (1960) – cantante statunitense
 John Platt (...) – astronomo e programmatore statunitense
 Lauren Platt (1997) – cantante, attrice e conduttrice televisiva britannica
 Lenny Platt (1984) – attore statunitense
 Louise Platt (1915-2003) – attrice cinematografica e televisiva statunitense
 Marc Platt, nome d'arte di Marcel Emile Gaston LePlat (1913-2014) – ballerino, attore e cantante di musical statunitense di origini francesi
 Marc Platt (1957) – produttore cinematografico, teatrale e televisivo statunitense
 Orville Platt (1827-1905) – politico statunitense
 Spencer Platt (1970) – fotografo statunitense
 Tony Platt (...) – produttore discografico e tecnico del suono britannico
 William Platt (1885-1975) – generale inglese

Altro
 Platt – villaggio e parrocchia civile dell'Inghilterra, appartenente alla contea del Kent
 Emendamento Platt – emendamento a una risoluzione del Congresso degli Stati Uniti d'America
 Mark-Brannenborger Platt – variante del Basso tedesco orientale, gruppo di dialetti parlati prevalentemente in Germania orientale e Polonia settentrionale